Maio I Orsini
 Maio II Orsini
 Matteo Orsini Rosso
 Matteo Rosso Orsini